Гримальська — українське, білоруське та польське жіноче прізвище. Чоловіча форма прізвища — Гримальський.

Особи:
 Гримальська Анастасія — італійська тенісистка українського походження.
 Гримальська Тамара Миколаївна — ведуча та дикторка українського телебачення.

Див. також 
 Гримальський Сергій Володимирович

Білоруські прізвища
Польські прізвища
Українські прізвища